Cato Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cato Township (Michigan)
 Cato Township (North Dakota)